Mats Persson och liknande namn kan avse:

 Mats Persson Upplänning (död före 1554), svensk frälseman, häradshövding och slottsfogde i Stockholm 1530–1531
 Mats Persson Stadig (1786–1862), dalmålare
 Matts Pehrsson (1796–1869), lantbrukare och politiker
 Mats Persson (pianist) (född 1943), pianist och tonsättare
 Mats Persson (nationalekonom) (född 1949), nationalekonom och professor
 Mats Persson (generaldirektör) (född 1951), tidigare generaldirektör för Jordbruksverket och Strålsäkerhetsmyndigheten SSM
 Mats Persson (musiker) (född 1959), gitarrist i Gyllene Tider
 Mats Persson (sångare) (född 1955), operasångare (baryton)
 Mats Persson (statsvetare) (född 1978), statsvetare verksam i London
 Mats Persson (politiker) (född 1980), Sveriges utbildningsminister i Regeringen Kristersson
 Mats Persson (idrottsledare), tidigare klubbdirektör för IFK Göteborg
 Mats Persson (trummis) (född 1962), svensk trummis